Чемпионат Германии по футболу 1974/1975

 Чемпионат ГДР по футболу 1974/1975 — сезон 1974/1975 восточногерманской Оберлиги.
 Чемпионат ФРГ по футболу 1974/1975 — сезон 1974/1975 западногерманской Бундеслиги.